Miejscowości w USA:
 Rose Creek – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
Gminy w USA:
 Rose Creek (ang. Rose Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Rose Creek (ang. Rose Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic